Hungaria (Franz Liszt), een symfonisch gedicht van Franz Liszt
Hungaria (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
Hungaria (trein), een Europese internationale trein
Hongarije, een land in centraal Europa
Magna Hungaria, een gebied in centraal Azië waar de voorouders van de Hongaren vandaan kwamen
MTK Hungária FC, een Hongaars voetbalclub, gevestigd in Boedapest